La première saison de  est une émission de télévision française de téléréalité, diffusée en France, sur M6, du  au , et en Belgique, sur RTL TVI, du  au . Elle est rediffusée en France, sur Gulli, du  au . Elle est présentée par Éric Antoine et tournée dans un studio du Pré-Saint-Gervais.

Cette édition est remportée par David et Sébastien, qui empochent les  promis au vainqueur.

Production et organisation 
L'émission est présentée par Éric Antoine et produite par la société de production EndemolShine France.

Tournage 
L'émission a été tournée en , dans un studio du Pré-Saint-Gervais (le même que Top Chef), durant . Il s'agit d'un des tournages les plus longs de la chaîne. En effet, une heure d'émission correspondant à peu près à trois jours de tournage, en raison de la durée de fabrication des œuvres, et donc des épreuves (pouvant aller de  jusqu'à ). Des pauses sont consenties aux candidats, notamment pour les repas et les soirs.

Participants

« Brickmasters » 
Les deux jurés de l'émission sont Georg Schmitt et Paulina Aubey. Ils sont appelés les « brickmasters ».

Candidats 
Ci-dessous, la liste des 16 candidats de cette édition, répartis en 8 binômes :

Épreuve 
Les candidats participent à plusieurs épreuves, parmi lesquelles :

 « Le Crazy Park », durant laquelle les candidats doivent construire un parc d'attractions à leur image ;
 « Super-Héro VS Super-Méchant », durant laquelle 2 équipes choisisse chacun un duo de figurine (qui seront désigné comme Gentille ou Méchant) et par la suite construire le décor qui correspond aux figurines;
 « Le Mega Big Bang », durant laquelle les candidats doivent construire une œuvre sur le thème de l'espace, qui doit être à la fois assez solide pour tenir debout, mais suffisamment fragile, pour exploser et se détruire de manière artistique, selon un mode de destruction qu'ils auront tiré au sort ;
 « Le Mega Pont », durant laquelle les candidats doivent construire un pont de  de long, capable de supporter le plus de poids possible ;
 « La Super Ville », durant la première partie, les candidats doivent construire le quartier de toute une ville à leur image puis dans la seconde partie « Panique en Ville », les candidats devront retirer quelques briques pour ajouter une attaque dans leur quartier tout en restant dans leurs thème;
 « Moitié-Moitié », durant laquelle les candidats doivent construire l’autre moitié d’un objet qui doit coïncider avec l’objet;
  « La Machine à remonter le temps », durant laquelle les candidats doivent construire une section identifiée à une période historique donnée ;
 « La Finale », durant laquelle les finalistes doivent construire une œuvre sans thème imposé où le vainqueur sera désigné à l’issue des votes des brickmasters, des anciens binômes et d’un public.

Au cours du , le record du monde du plus grand poids supporté par un pont en briques (établi à ) est dépassé par deux binômes de candidats (Alban et Xavier et Marguerite et Renaud), qui arrivent tous deux jusqu'à . Passé ce niveau, la production décide de stopper la pose de poids (les ponts n'ayant pas encore cédé) pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, la production précise à Télé-Loisirs, qu' ne sera demandée pour ce record.

Audiences et diffusion 
En France, l'émission est diffusée sur M6, du  au , d'abord un mercredi, puis les mardis. Un épisode dure environ  (publicités incluses), soit une diffusion de  à . Elle est rediffusée sur Gulli, du  au , tous les samedis. Un épisode dure environ  (publicités incluses), soit une diffusion de  à .

En Belgique, l'émission est diffusée, les samedis, sur RTL TVI, du  au . L'épisode est le même, donc la durée reste de  (publicités incluses), mais il est diffusé de  à .

En France

M6 

Légende :

Gulli 

Légende :

En Belgique 

Légende :

Notes et références

Lien externe 
 

Lego Masters (France)
2020 à la télévision en France
Saison d'émission de télévision